Die Russia Open 2012 im Badminton fanden vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2012 in Wladiwostok statt.

Austragungsort 
 Sports Hall Olympic, Wladiwostok

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
BWF Grand Prix 2012
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok